Morante puede referirse a:

 Morante, paraje de la localidad de Godoy, en el departamento Constitución, provincia de Santa Fe, Argentina
 Morante (banda),  banda de metal gótico de México.
 Morante de la Puebla, matador de toros español.